Jan Kornaus – historyk, mediewista
 Jan Kornaus (1890–1943) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego